

Кусково — село, Тогучинський район, Новосибірська область
 Кусково — присілок, Томський район, Томська область
 Кусково — історична садиба графів Шереметєвих доби бароко і рококо в межах сучасної Москви
 Кусково — залізнична станція залізниці неподалік історичної садиби Кусково в Москві